Sisoès comporte deux définitions :
 Sisoès le Grand :  moine ermite, †429 qui fut le disciple d'Antoine le Grand (251-356)
 Sisoès le Grand : cuirassé appartenant à la Marine impériale de Russie qui fut coulé à la bataille de Tsushima le , au large du cap Andreïevsky.